Kent Ove Clausen (ur. 7 listopada 1985) – norweski biegacz narciarski, zawodnik klubu Tydal IL.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 28 stycznia 2005 roku podczas zawodów Mistrzostw Norwegii w Lillehammer w sprincie stylem klasycznym, gdzie zajął 36. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutował 5 marca 2008 roku, podczas zawodów w Drammen w sprincie stylem klasycznym, gdzie zajął 37. miejsce. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 12 marca 2009 w Trondheim w spricie stylem klasycznym zajął 22. miejsce.

Osiągnięcia

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Kreczmer nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2012/2013

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1985